Reprezentacja Chile w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Chile. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Ameryki

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w mistrzostwach Ameryki Południowej

Udział w igrzyskach Ameryki Południowej 

Chile
Piłka ręczna
Piłka ręczna w Chile